7-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 25 по 30 июня 1991 года в испанском Мадриде. Чемпионом стал испанский клуб «Интервью Ллойдс», обыгравший в финале португальский клуб «Фрейшиейру».

Впервые в турнире принял участие российский (советский) клуб.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу